A Copa Cidade de São Paulo foi um torneio de futebol internacional organizado pela cidade brasileira de São Paulo nos anos de 1975 e 1977. A competição contou com clubes importantes do Brasil e de outros países. Nas duas edições houve quatro equipes, que se enfrentavam em partidas semi-finais, sendo que os vencedores disputavam a final e os perdedores, o terceiro e quarto lugares. As partidas eram únicas e no caso de empate, havia prorrogação e disputa de pênaltis.

I Copa Cidade de São Paulo 1975 

 Equipes vencedoras em Negrito ou Itálico.

- * Pênaltis.

 CAMPEÃO:  S.C. CORINTHIANS
 Vice-Campeão:  São Paulo.
 3º lugar:  Peñarol de Montevideo.
 4º lugar:  San Lorenzo de Almagro.

II Copa Cidade de São Paulo 1977 

- * Pênaltis.

 CAMPEÃO:  ATLÉTICO DE MADRID
 Vice-Campeão:  Santos FC.
 3º Lugar:  SC Corinthians.
 4º Lugar:  SE Palmeiras.

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 
 

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Competições oficiosas internacionais de futebol